Английское вторжение в Голландию — вторая после Голландской экспедиции 1799 года неудачная попытка Великобритании осуществить высадку на территории оккупированной французами Голландии и открыть северный фронт против Наполеона — в дополнение к фронту пиренейскому.

Вопрос о целесообразности повторного вторжения в Голландию давно раскалывал британское правительство. Решающим соображением в пользу высадки стало известие о прибытии в Флиссинген французского флота, который британцы надеялись захватить врасплох и уничтожить. Во главе сухопутных войск был поставлен брат Питта-младшего, ; флотом командовал контр-адмирал Ричард Стрэчен.

В последних числах июля 1809 года 40-тысячная британская армия переправилась через Северное море и 30 июля высадилась на острове Вальхерен. В голландской экспедиции было задействовано больше солдат, чем в боевых действиях на Пиренеях. Расчёт был на то, что вторжение на север наполеоновских владений оттянет часть французских войск из Австрии, однако он не оправдался, так как решающий удар по австрийцам был уже нанесён Наполеоном в начале июля (см. битва при Ваграме).

Отпор вторжению возглавил маршал Бернадот, за свои действия при Ваграме попавший в немилость у Наполеона. Он успел вывести французский флот из Флиссингена незадолго до его взятия британцами и укрыл его в хорошо укреплённом Антверпене. Между тем австрийцы вступили в переговоры о мире, положив тем самым конец Пятой коалиции. Экспедиция, стоившая британской казне астрономической суммы в 8 млн фунтов, в этих условиях потеряла всякий смысл. Уже в сентябре большая часть англичан вернулась домой.

Оставленные на Вальхерене 12 000 солдат заразились свирепствовавшей в этой болотистой местности малярией, или «вальхеренской лихорадкой». За несколько лет до английского вторжения эпидемия этой болезни унесла жизни 80 % расквартированного там французского контингента. Из 4000 солдат, потерянных Британией в Голландии, только 106 погибли в бою. Оставшиеся в живых солдаты были выведены с Вальхерена 9 декабря 1809 года; многие из них остались инвалидами на всю жизнь.

Хотя вальхеренская высадка была предана британскими историками забвению как бесславная страница национальной истории, Наполеон тоже не был вполне доволен действиями своих военачальников. Особенно его уязвило быстрое взятие англичанами Флиссингена. Он лично проинспектировал укрепления в дельте Шельды и признал виновным во французских неудачах на начальном этапе высадки попавшего в плен к англичанам генерала Луи Монне де Лорбо. Неудовлетворённость Наполеона обороноспособностью вассального Голландского королевства привела к упразднению этого государства в июле 1810 года.

Литература

Ссылки 
 The British Expeditionary Force to Walcheren: 1809

Сражения по алфавиту
Кампании Наполеоновских войн
Сражения Франции
Сражения Великобритании
Сражения в Нидерландах
Сражения 1809 года